Граттері () - муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, провінція Палермо
 Граттері () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона